Ранчо дел Медио има више значења:

 Ранчо дел Медио, Петронило Кастро (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо дел Медио (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику